Duke oder The Duke steht für:
 Duke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Duke (Adelstitel), britischer Adelsrang
 The Duke, Spitzname von John Wayne (1907–1979), US-amerikanischer Schauspieler, Produzent und Regisseur
 The Duke (Brettspiel), Brettspiel (2013) 
 Duke University, Universität in Durham, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Duke Records, US-amerikanisches Plattenlabel
 Duke Nukem, Videospiel
 Beechcraft Model 60 Duke, Reiseflugzeug
 KTM Duke, Motorradmodellreihe
 das Maskottchen der Programmiersprache Java
 Duke (Comic), franco-belgischer Western-Comic von Hermann und Yves H.

Duke ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Duke (Alabama)
 Duke (Mississippi)
 Duke (Missouri)
 Duke (Ohio)
 Duke (Oklahoma)
 Duke (Texas)
 Duke Center, Pennsylvania
 Duke Gardens, Virginia

Schiffe und Einrichtungen der Royal Navy:
 HMS Duke (1682), Schiff mit 12 Kanonen 
 HMS Duke (1682), Vollschiff mit 90 Kanonen, 1701 in HMS Prince George umbenannt
 HMS Duke, erster Name der HMS Vanguard (1678), Schiff mit 90 Kanonen
 HMS Duke (1739) 
 HMS Duke (1745) 
 HMS Duke (1761) 
 HMS Duke (1777) 
 HMS Duke (Landeinrichtung), Trainingslager in Malvern, Worcestershire, siehe Royal Radar Establishment
 Duke-Klasse, Fregatten der Royal Navy seit 1987

Musikalben:
 Duke (Album), Album von Genesis
 The Duke (Jørn-Lande-Album), Album von Jørn Lande (2006)
 The Duke (Joe-Jackson-Album), Album von Joe Jackson (2012)
 The Duke (EP), EP von Lamb of God (2016)

Filme:
 Duke (Film), US-amerikanischer Film (2013)
 The Duke (Film), Film von Roger Michell (2020)

Siehe auch:
 Liste von Schiffen mit dem Namen Duke
 Sir Duke, Lied von Stevie Wonder
 Duke-Kriterien, Diagnostik einer bakteriellen Endokarditis
 Dukes
 Amboy Dukes
 Ducke
 Duce, italienisch für „Führer“
 Duge